«На Волге» — название нескольких литературных и живописных произведений. 
 «На Волге» — стихотворение Николая Некрасова (1860).
 «На Волге» — картина Николая Дубовского, написанная в 1892 году.